Exshaw heißen folgende geographischen Objekte:
 Exshaw (Alberta), Siedlung im Südwesten von Alberta, Kanada

Exshaw ist der Familienname der folgenden Personen:

 John Exshaw (1751–1827), Buchhändler und Oberbürgermeister von Dublin
 William Exshaw (1866–1927), britischer Segler